Волластон:

 Волластон, Уильям Хайд (1766—1828) — английский учёный, который открыл палладий и родий, впервые получил в чистом виде платину.
 Волластон — кратер на Луне.

См. также 
 Волластонит